Adlerbrunnen steht für
 Adlerbrunnen (Bamberg)
 Adlerbrunnen (Goslar)
 Adlerbrunnen (Prag)
 Adlerbrunnen (Rom)
 Adlerbrunnen (Regensburg)